Айдер может означать:
 Айдер (река) — река на севере Германии.
 Айдер (канал) — канал на севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Айдер (хан) — крымский хан, правивший в 1475 году.
 Айдер (имя) — распространённое крымскотатарское имя.
 Айдер (Турция) — плато и горный курорт в Турции.
  (Eider) — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.